Das PSA Qatar Masters 2003 fand vom 19. bis 24. Mai 2003 in Doha, Katar statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2002/03 und mit 120.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Jonathon Power, der im Achtelfinale Karim Darwish mit 14:15 im fünften Satz unterlag. Das Endspiel gewann John White gegen Thierry Lincou mit 15:8, 17:15 und 17:16. Dies war Whites erster Titelgewinn beim Masters.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2002/03
2003
Squashturnier in Doha